Distretto di Lagunas – distretto del Perù nella regione di Lambayeque
Distretto di Lagunas – distretto del Perù nella regione di Loreto
Distretto di Lagunas – distretto del Perù nella regione di Piura